Ова табела наводи годишње њемачке сајмове, који су одржани 2006. године (или двогодишње који су одржани 2005, са више од 100.000 посјетилаца. Подаци су засновани на статистикама „Удружења за добровољну контролу сајамских и изложбених података" - једног удружења више од 80 сајамских и изложбених организатора. Наведене површине се односе на укупно изнајмљене површине штандова.

Извори 

Привреда Немачке